Kværkeby (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Ringsted
 Kværkeby (plaats), een plaats in deze parochie